Slovo schodiště má více různých významů:

 schodiště – stavební prvek umožňující chodcům překonat výškový rozdíl
 Schodiště (film) – česká televizní inscenace mikropovídky Ilji Hurníka z roku 1993 v režii Jana Davida
 Schodiště – česká hudební skupina, původním názvem Nahoru po schodišti dolů band
 Schodiště (minisérie) – americká dramatická minisérie společnosti HBO Max z roku 2022

Související články 
 schod
 točité schodiště

Reference